Lexington kan avse:

 Lexington (företag) – ett svenskt textilföretag.
 Lexington (häst) – en tävlingshäst från 1800-talet
 Lexington-klass – den första klassen av hangarfartyg i USA:s flotta
 Lexington Avenue Line – en av New Yorks tunnelbanas linjer
 Slagen vid Lexington och Concord – de första slagen under Amerikanska revolutionskriget

Personer
 Lexington Steele (1969–), porrskådespelare

Geografi

USA
Lexington, Kentucky – det största 'Lexington'
Lexington, Massachusetts – det äldsta 'Lexington'
Lexington, Alabama
Lexington, Georgia
Lexington, Illinois
Lexington, Indiana
Lexington, Carroll County, Indiana
Lexington, Maine
Lexington, Michigan
Lexington, Minnesota
Lexington, Mississippi
Lexington, Missouri
Lexington, Nebraska
Lexington, New York
Lexington, North Carolina
Lexington, Ohio
Lexington, Oklahoma
Lexington, Oregon
Lexington, South Carolina
Lexington, Tennessee
Lexington, Texas
Lexington, Virginia
Lexington Avenue – en gata i New York

Se även
 Lexington County – ett county i South Carolina
 New Lexington – administrativ huvudort i Perry County i delstaten Ohio

Se aven
 Lexington Creek
 Lexington Mountain

Se även
 USS Lexington – flera fartyg i den amerikanska flottan